Zakhar Vadimovitch Arzamastsev — en russe :  (Zahar Vadimovič Arzamascev) — (né le  à Novokouznetsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En septembre 2009, il commence sa carrière professionnelle avec le Novokouznetsk dans la KHL. Le  lors de son quatrième match à ce niveau, il inscrit son premier but en senior synonyme de victoire contre le HK MVD. Le , il est échangé au Lokomotiv Iaroslavl en retour de quatre joueurs.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune. Il prend part à la Super Serie Subway en 2010. Le sélectionneur Valeri Braguine ne le retient pas pour le championnat du monde junior 2011 en raison d'un match de suspension qui lui aurait fait manquer le premier match contre le Canada.

Trophées et honneurs personnels 
Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga
2010 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Est.
 2010-2011 : nommé dans l'équipe type du journal Sovetski Sport.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Metallourg Novokouznetsk|| KHL|| 21|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Kouznetskie Medvedi || MHL || 31|| 6|| 6|| 12|| 42|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2010-2011|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 47|| 3|| 6|| 9|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Kouznetskie Medvedi || MHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 45|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Kouznetskie Medvedi || MHL || 10|| 0|| 6|| 6|| 6|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 52|| 4|| 9|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Kouznetskie Medvedi || MHL || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 0|| 0||4 
|-
| rowspan=3|2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 30|| 1|| 5|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou || KHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Severstal Tcherepovets || KHL || 57|| 4|| 8|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 57|| 5|| 7|| 12|| 8|| 19|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 59 || 10 || 10 || 20 || 24 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 55 ||4 ||	11 || 15 ||20 || 14 || 0 ||2 ||2 ||7
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 40|| 9|| 6|| 15|| 6|| 16|| 1||2 || 3|| 2
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 53|| 4|| 6|| 10|| 12|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 36 || 0 || 8 || 8 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 17 || 0 || 1 || 1 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HC Kladno || Extraliga tchèque || 16 || 0 || 0 || 0 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || 15 || 1 || 0 || 1 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 3|| 3|| 27|| +7|| align="left"|Quatrième place
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en novembre 1992
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HC Kladno
Joueur du HK Spartak Moscou